Azzopardi (variantes : Azopardi, Azzoppardi, Azzpardi) est un nom de famille maltais.

Patronyme 

 Franck Azzopardi (1970-), footballeur du Chamois Niortais FC club français.
 Gilles Azzopardi (1967-2020), comédien, auteur, metteur en scène.
 Ian Azzopardi (1982-), footballeur du Sliema Wanderers FC club maltais.
 Jacky Antoine Joseph Azzopardi (1943-), compositeur français.
 Jason Azzopardi (1971-), parlementaire européen de Malte.
 Mario Azzopardi (1950-), réalisateur, acteur, scénariste et producteur maltais.
 Nicole Azzopardi (1996-), chanteuse maltaise
 Roger Azzopardi, Ténor (années 40-60)
 Salvino Azzopardi (1931-2006), prêtre jésuite maltais.
 Sébastien Azzopardi (1975-), comédien.
 Trezza Azzopardi (1961-), écrivaine galloise d'origine maltaise.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Azzopardi se rencontre notamment en Australie, au sein de la .

Notes et références 

Patronyme maltais